Falstaff kan avse:

Sir John Falstaff – en roll i Shakespeares pjäser Henrik IV och Muntra fruarna i Windsor
Falstaff (Verdi) – en opera av Verdi baserad på pjäserna med John Falstaff
Falstaff (Balfe) - en opera av Michael Balfe (1838)
 Falstaff (Salieri) – en opera i två akter med musik av Antonio Salieri och libretto av Carlo Prospero Defranceschi från 1799
Falstaff (film) – en film i regi av Orson Welles efter pjäserna med John Falstaff
Falstaff, fakir – en fiktiv litterär figur och en pseudonym för Axel Wallengren